Dirkje Kuik, een Nederlands schrijfster en beeldend kunstenares.
 Hr. Ms. Dirkje, een Nederlandse hulpmijnenveger.
 Dirkje van Damme, personage in de Vlaamsche pot.